Pietrafredda – personaggio della serie animata Gargoyles
 Pietrafredda – romanzo di Stefano Di Marino del 2009